Patagones bezeichnet:

Partido Patagones, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Buenos Aires
Carmen de Patagones, landläufig kurz Patagones, deren Hauptstadt
das Volk der Patagonier (Tehuelche)